Piotr Ostaszewski – profesor nauk humanistycznych, ambasador RP w Korei Południowej
 Piotr Ostaszewski (pilot) – uczestnik Bitwy o Anglię
 Piotr Witold Ostaszewski – profesor nauk weterynaryjnych